Vija Kaze Sparse ima više značenja:
 Vija Kaze Sparse (Rim)
 Vija Kaze Sparse (Udine)